Нина Григорьевна Савичева (1 февраля 1948 — 14 октября 2007) — композитор, музыкант, музыкальный редактор мультипликационных фильмов.

Биография 
Родилась 1 февраля 1948 года.

В 1968—1969 работала учителем пения в школе.

В 1969—1974 училась в Российской Академии музыки им. Глинки.

В 1969—1970 — концертмейстер в Ансамбле им. Локтева.

В 1970—1979 преподавала в Московской консерватории.

В 1979 году пришла работать главным музыкальным редактором на киностудии «Союзмультфильм». 17 лет отдала этой работе. 

В 1996 году ушла с должности музыкального редактора «Союзмультфильма».

Никогда не прекращала работу как композитор и музыкант. 

Работала с режиссёрами А. Р. Давыдовым, С. А. Олифиренко, В. Г. Арбековым, Н. Е. Головановой и другими.

Умерла 14 октября 2007 года.

Избранная фильмография

Композитор 
  — «Про деда, бабу и курочку Рябу»
  — «Неудачники»
  — «А что ты умеешь?»
 1984 — «Тяп-ляп, маляры»
  — «Дереза»
  — «Дело поручается детективу Тедди. Дело № 002. Космическая загадка»
  — «Три лягушонка (Выпуск 2)»
  — «Два богатыря»
 1989 — «Второе Я»
  — «Мисс Новый год»
  — «Глаша и Кикимора»
  — «Земляника под снегом»
 «Весёлая карусель»:
  — «Погоня» | Выпуск 11-й
 1983 — «Сто пуговиц» | Выпуск 13-й
 1983 — «Лягушонок» | Выпуск 14-й
  — «Качели» | Выпуск 19-й
  — «Барашек» | Выпуск 20-й
 1990 — «Стихи с бегемотом» | Выпуск 21-й
  — «Теремок» | Выпуск 29-й

Музыкальный редактор 
 1979 — «Про щенка»
 1980 — «Ещё раз про квартет»
 1981 — «Мария, Мирабела»
 1986 — 1987 — «Приключения пингвинёнка Лоло»

Вокальные партии 
 1984 — «Сказка о царе Салтане»
 1986 — «Чудеса техники» (в титрах не указана)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Нина Савичева на сайте «Аниматор.ру»
 Скончалась Нина Григорьевна Савичева

Персоналии:Союзмультфильм
Музыкальные педагоги СССР
Преподаватели Московской консерватории